Isaar bezeichnet:
 ISAAR(CPF), Standard für Normdateien im Archivbereich
 Isaar (Töpen), Ortsteil der Gemeinde Töpen, Landkreis Hof, Bayern
 Pfarrkirche Isaar, Kirche im Ortsteil Isaar (Töpen)